Romulus Linney ist der Name folgender Personen:

* Romulus Linney (Dramatiker) (1930–2011), US-amerikanischer Dramatiker
 Romulus Zachariah Linney (1841–1910), US-amerikanischer Politiker